James Adams (caçador)  (1812–1860) — caçador estadunidense
 James Adams (futebolista escocês) (1864-1943) — futebolista escocês
 James Adams (futebolista inglês) (1908-1983) — futebolista inglês

Desambiguações de antropônimos